Bambina (pjesma, Đavoli)
Bambina (pjesma, Idoli)